Andrew „Magic“ Verner (* 20. November 1972 in Weston, Ontario, Kanada) ist ein ehemaliger österreichisch-kanadischer Eishockeytorwart, der im Laufe seiner Karriere bei den Cape Breton Oilers, dem EHC Lustenau, den Kölner Haie, Hannover Scorpions und Newcastle Vipers gespielt hat. Seine Karriere beendete er 2010 bei den Sheffield Steelers.

Karriere 
Verner begann seine Karriere in der Saison 1989/90 bei den Peterborough Petes, einem Team der Ontario Hockey League. Beim NHL Entry Draft 1991 wurde er von den Edmonton Oilers in der zweiten Runde an 34. Stelle gedraftet, konnte sich in der National Hockey League jedoch niemals durchsetzen.

In der Saison 1992/93 wechselte er in die American Hockey League zu den Cape Breton Oilers. 1994/95 wurde er ins kanadische Nationalteam berufen und bestritt mehrere Spiele bei diversen internationalen Turnieren. 1995/96 wechselte er nach Europa. Nach einem kurzen Engagement beim österreichischen Erstligisten EHC Lustenau spielte er 1996/97 für den HPK Hämeenlinna in der finnischen SM-liiga und wurde dort zum Spieler des Monates November 1996 ausgezeichnet. In den Spielzeiten 1997/98 und 1998/99 spielte er für die Malmö Redhawks in den schwedischen Elitserien, ehe er 1999 in die DEL zu den Kölner Haien wechselte. Die Saison 1999/00 beendete er als bester Torhüter. Nach zwei Jahren bei den Hannover Scorpions wechselte er für die Playoffs der Saison 2002/03 zum österreichischen Rekordmeister EC KAC. In der Saison 2003/04 gewann das Team mit ihm zusammen den 28. Meistertitel. In der Saison 2004/05 verletzte er sich an den Adduktoren und fiel für mehrere Monate aus. Als Ersatz holte man den NHL-erfahrenen Dan Cloutier, der sich jedoch in der Finalserie ebenfalls verletzte. Verner spielte die letzten beiden Partien trotz nicht ausgeheilter Verletzung selbst, der EC KAC wurde jedoch hinter dem Vienna Capitals Vizemeister.

Aufgrund der nicht mehr überzeugenden Leistungen in den Saisonen 2006/07 und 2007/08 gab der EC KAC nach dem Ausscheiden aus den Playoffs Mitte Februar 2008 bekannt, den Vertrag mit Verner nicht mehr zu verlängern. Der Torhüter unterschrieb im Juni 2008 einen Vertrag beim englischen Erstligisten Newcastle Vipers, wo er auch seine Trainerkarriere vorbereiten und als Co-Trainer fungieren wollte. Er wechselte nur ein Jahr später zu den Sheffield Steelers, wo er Ende Juli 2010 seine Karriere beendete.

Besonderheiten 
Verner gelang in der Saison 2005/06 das seltene Kunststück als Torwart ein Tor zu erzielen. Am 27. Januar 2006 stand es beim EBEL-Spiel des EC KAC gegen den HC TWK Innsbruck 3:2, als kurz vor Schluss die Innsbrucker den Torwart vom Eis nahmen und durch einen sechsten Feldspieler ersetzten. Verner schoss den Puck über das gesamte Feld in das verwaiste Tor.

Den Beinamen „Magic“ erhielt Verner noch während seiner Zeit in der DEL, wo ihn Fans und Medien dank seiner unglaublich schnellen Fanghand-Reflexe als „Hexer“ titulierten. Dieser Name ist ihm in der abgewandelten Fassung „Magic“ bis heute erhalten geblieben. Auffällig beim Spiel ist Verners „Zucken“ mit Kopf und Oberkörper, das mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden ist. Im Herbst 2007 wurde Andrew Verner die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen.

Erfolge und Auszeichnungen 
 1993 Calder-Cup-Gewinn mit den Cape Breton Oilers
 1995 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
 1996 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
 1996 SM-liiga-Spieler des Monats November
 2000 Beste Fangquote der Deutschen Eishockey Liga
 2004 Österreichischer Meister mit dem EC KAC
 2005 Bester Gegentorschnitt und beste Fangquote der Österreichischen Eishockey-Liga

Statistiken

Hauptrunde

Playoffs

International

Weblinks 
 
 
 

Eishockeynationaltorwart (Kanada)
Eishockeytorwart (Peterborough Petes)
Eishockeytorwart (Cape Breton Oilers)
Eishockeytorwart (Hämeenlinnan Pallokerho)
Eishockeytorwart (EHC Lustenau)
Eishockeytorwart (Malmö Redhawks)
Eishockeytorwart (Kölner Haie)
Eishockeytorwart (Hannover Scorpions)
Eishockeytorwart (EC KAC)
Eishockeytorwart (Sheffield Steelers)
Eishockeytorwart (Newcastle Vipers)
Österreichischer Meister (Eishockey)
Kanadier
Österreicher
Geboren 1972
Mann